Papa São Gregório I, o Magno (†604) — papa de 590 a 604. É o santo mais conhecido como "São Gregório" nos países lusófonos;

 Gregório Taumaturgo (†270) — bispo de Neocesareia e fazedor de milagres. 
 Gregório, o Iluminador (†331) — o apóstolo da Arménia. É o santo mais conhecido como "São Gregório" na tradição armênia.
 Gregório de Nazianzo (†389) — Padre da Igreja, um dos Padres da Capadócia. É o santo mais conhecido como "São Gregório" na tradição ortodoxa grega.
 Gregório de Níssa (†394) — Padre da Igreja, um dos Padres da Capadócia.
 Gregório de Tours (†594) - historiador galo-romano e bispo de Tours, o principal prelado da Gália de sua época.
 Papa Gregório II — papa de 715 a 731.
 Papa Gregório III — papa de 731 a 741.
 Papa Gregório VII — papa de 1073 a 1085, o grande artífice da reforma que leva o seu nome (reforma gregoriana).

Topónimos portugueses
 São Gregório (Arraiolos) — freguesia
 São Gregório (Caldas da Rainha) — freguesia
 São Gregório (Melgaço) — localidade

Gregorio
Desambiguações de topônimos